Хюландер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хюландер, Андерс (1883—1967) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по шведской системе.
 Хюландер, Нильс (1904—1970) — шведский ботаник и миколог.